Donautal bezeichnet:
 die weite Talungsgroßlandschaft zwischen Alpen und Deutscher Schichtstufenlandschaft/Böhmischer Masse, siehe Nördliches Alpenvorland
 der Oberlauf der Donau in der Schwäbischen Alb, siehe Naturpark Obere Donau
 das Durchbruchstal zwischen Karpatenbogen und Serbischem Erzgebirge, siehe Eisernes Tor

sowie: 
 Donautal (Ulm), Stadtteil von Ulm

Siehe auch:

 Donau – ein Überblick zum Lauf
 Oberes Donautal